Angelo Giacomo Mott – Senatore della Repubblica Italiana dal 1948 al 1963
 Mott – capoluogo della Contea di Hettinger, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)
 Mott – album dei Mott the Hoople del 1973
 52291 Mott – asteroide della fascia principale